National Soccer League (2003–04) – ostatnia, dwudziesta ósma edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W dwudziestym ósmym sezonie wystąpiło 13 drużyn. Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Perth Glory, która w finałowym meczu Grand Final pokonała drużynę Parramatta Power.

Zgodnie z Raportem Crawford'a (oficjalnie Report of the Independent Soccer Review Committee, pl. Raport Niezależnej Piłkarskiej Komisji Lustracyjnej), który został opublikowany w 2003 roku w sprawie zbadania zarządzania w Soccer Australia przyczynił się on do likwidacji National Soccer League. Na jego podstawie wytyczono trzy podstawowe cele dla nowej ligi krajowej: 

liga krajowa ma działać jako odrębna jednostka w ramach federacji z komisja wybieraną przez uczestników rozgrywek oraz posiadać odrębne źródła finansowania,
federacja ma wspomagać rozgrywki ligowe poprzez wspólne akcje marketingowe, oraz przy podpisywaniu umów telewizyjnych i umów na sponsorowanie ligi,
sekretarz generalny federacji ma pełnić role obserwatora w komisji ligi.

Raport przyczynił się do powstania nowej krajowej ligi - A-League, która jest rozgrywana od roku 2005.

Uczestnicy sezonu 2003-2004  
Adelaide United
Brisbane Strikers
Football Kingz FC
Melbourne Knights
Marconi Stallions
Newcastle United FC
Northern Spirit FC
Parramatta Power
Perth Glory
South Melbourne FC
Sydney Olympic
Sydney United
Wollongong Wolves

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 2002–03, Z - zwycięzca sezonu zasadniczego 2002–03, B - beniaminek.
b) Sześć najlepszych drużyn awansowało do serii finałowej.

Seria finałowa

Grand Final  

MISTRZ AUSTRALII 2004

Perth Glory DRUGI TYTUŁ

Nagrody  
Zawodnik roku: Ante Milicic (Parramatta Power)
Trener roku: Mitch d'Avray (Perth Glory)

Przypisy

Bibliografia 
The National Soccer League, [dostęp 8 kwietnia 2011].
Report of the Independent Soccer Review Committee into the Structure, Governance and Management of Soccer in Australia, pod przewodnictwem David Craford, wyd. kwiecień 2003. Australian Sports Commission 2003. .

National Soccer League
2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Australii
2004 w Australii